Laurinska villan kan avse:

Laurinska villan, Djurgården – en villa på Singelbacken 21 på Djurgården i Stockholm
Laurinska villan, Djursholm –  en kulturhistoriskt värdefull byggnad vid Hildingavägen 26 i Djursholm, Danderyds kommun